Lewes
 Lewes (Delaware)

Desambiguações de topônimos